Князев, Сергей:
 Князев, Сергей Владимирович (род. 1963) — российский лингвист, профессор МГУ и ВШЭ.
 Князев, Сергей Геннадьевич (род. 1976) — многократный чемпион мира по пауэрлифтингу.
 Князев, Сергей Дмитриевич (род. 1959) — судья Конституционного суда России.
 Князев, Сергей Львович (1908—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Князев, Сергей Сергеевич (род. 1981) — киргизский футболист.